Bernardo Redín – allenatore di calcio ed ex calciatore colombiano
 Ezequias Redín – calciatore uruguaiano
 Harley Redin – allenatore di pallacanestro statunitense
 José Miguel Redin, noto come Joxemi – chitarrista spagnolo